Mutualismo
Mutual FC
Mutual UFO Network

Localidades

Mutual (Ohio)
Mutual (Oklahoma)

Desambiguação